Pachystremiscus ornatus är en snäckart som först beskrevs av Olsson och McGinty 1958.  Pachystremiscus ornatus ingår i släktet Pachystremiscus och familjen Vitrinellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
ornatus